Гороховское (, до 2016 г. — Петровское) — село, входит в Кагарлыкский район Киевской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 69 человек. Почтовый индекс — 09222. Телефонный код — 4573. Занимает площадь 0,886 км². Код КОАТУУ — 3222282403.

История 
 2016 — Верховная Рада переименовала село Петровское в село Гороховское.

Местный совет 
09222, Київська обл., Кагарлицький р-н, с. Горохове, вул. Загоруйка,14

Ссылки 
 Гороховское на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Киевской области

Примечания 

Населённые пункты Кагарлыкского района
Переименованные населённые пункты Украины